Слю́сар — українське прізвище.

 Слюсар Борис Іванович (* 1930) — український письменник-гуморист, композитор, музичний педагог.
 Слюсар Валентин Васильович (* 1977) — український футболіст.
 Слюсар Денис Олегович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слюсар Ігор Васильович (* 1989) — український хокеїст.
 Слюсар Ірина Дмитрівна (* 1963) — радянська та українська спортсменка-спринтерка, спеціалізувалася в бігу на 60, 100, 200 і 400 метрів, естафетному бігу 4×100 метрів й естафетному бігу 4×400 метрів.
 Слюсар Михайло (1892—1970) — поручник УГА і Армії УНР. Учасник Визвольної Боротьби України, кавалер Галицького Хреста УГА, Воєнного Хреста і Пропам'ятної Відзнаки 50-річчя Відродження Збройних Сил України, діяльний член Нью-Йоркського Відділу ОбВУА, заслужений громадський діяч в краю і на еміграції.
 Слюсар Олександр Васильович — сержант служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Слюсарь Сергій Павлович (* 1980) — забійник на відбійних молотках, Герой України.
 Слюсар Вадим Іванович (* 1964) — радянський та український вчений, Заслужений діяч науки і техніки України
 Слюсар Вадим Миколайович — український вчений-філософ.

Примітки 
https://www.president.gov.ua/documents/792022-41445 Нагородити Слюсара Дениса Олеговича орденом Богдана Хмельницького 3ст
Українські прізвища